Данкельдская династия — династия королей Шотландии, занимавшая престол в 1034—1040 и 1058—1290 годах). Отдельные представители были также графами Хантингдона, Атолла, Оркнейских островов и др.

Родоначальником династии был Кринан Данкельдский (ок. 975 1045), женившийся на Беток, дочери короля Шотландии Малкольма II. Его сын, Дункан I (ок. 1001 1040), в 1018 году стал королём Стратклайда, а в 1034 году — королём Шотландии. Его сыну Малькольму III Кэнмору в споре с другими претендентами удалось закрепить шотландскую корону за Данкельдской династией, которая управляла Шотландией до конца XIII века.

Последним представителем династии был умерший в 1286 году король Александр III. Все его дети умерли раньше отца, а единственная внучка — Маргарет Норвежская Дева, дочь Маргарет Шотландской, — умерла ребёнком. В таких обстоятельствах возник долгий спор за наследование, в который включились родственники Данкельдской династии по женской линии. После того как в этот процесс оказался вовлечен король Англии Эдуард I, спор перерос в англо-шотландскую войну.

Литература